Axel Scholander kan syfta på:

* Axel Scholander (1882–1977), svensk överläkare
 Axel Scholander (1919–2004), svensk kemiingenjör